Влади́мир Бу́ров:
 Буров, Владимир Васильевич (род. 1939) — русский советский живописец.
 Буров, Владимир Николаевич (1931—2013) — советский и российский энтомолог.